Abingdon puede referirse a:

 Abingdon (Illinois), Estados Unidos
 Abingdon (Virginia), Estados Unidos
 Abingdon-on-Thames, Oxfordshire, Inglaterra